В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1984,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Гоббс і Міма Яушовец 6-4, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Мартіна Навратілова (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Розалін Нідеффер (півфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Енн Гоббс /  Міма Яушовец (фінал)

 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (чвертьфінал)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Барбара Джордан /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Розмарі Казалс /  Кеті Горват (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships